Czajkowska ist der Familienname folgender Personen:

 Krystyna Czajkowska (* 1936), polnische Volleyballspielerin
 Zofia Czajkowska (1905–1978), deutsche Musikerin, Überlebende des Vernichtungslagers Auschwitz und Ravensbrück und Zeitzeugin